Die 1. Amateurliga Hessen 1960/61 war die elfte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister und der Vizemeister qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde der FC Hanau 93. Absteigen mussten SpVgg Bad Homburg, SpVgg Griesheim 02, KSV Urberach, FC Viktoria 09 Urberach und SV Herborn.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1960/61 bei asc-neuenheim.de

1961
Fußballsaison 1960/61
1961